Blimbingsari (Melaya)
 Blimbingsari (Sooko)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing